Кубрак — поширене українське прізвище

 Кубрак В'ячеслав Анатолійович (1986—2019) — прапорщик Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кубрак Йосип Микитович (1899—1937) — вояк Армії УНР. Політик лівого спрямування.
 Кубрак Іван Іванович (1913—1991)  — Герой Соціалістичної Праці
 Кубрак Сергій Іванович ( 1963) — радянський та український важкоатлет, майстер спорту СРСР міжнародного класу, чемпіон СРСР з гирьового спорту, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів, семикратний чемпіон України, Заслужений тренер України. Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнічного університету імені Дмитра Моторного.
 Кубрак Віктор Миколайович — професійний кіберспортсмен
Українські прізвища